Royale  peut désigner ou qualifier :

 La Royale, la Marine nationale française.
 La Royale, une voiture de prestige construite par Bugatti entre 1929 et 1933.
 La Ford Royale, une automobile produite au Brésil par Autolatina, une co-entreprise entre Ford et Volkswagen, dans les années 1990.
 Le Royale, un navire de croisière de  construit en 1957 pour Costa Croisières.
 Royale, une marque de cigarettes.
 Madame Royale, Marie-Thérèse de France, la fille de Louis XVI.

En cuisine 

 une Royale (salée) est une crème prise et moulée à base d'œufs.
 une Royale (sucrée) est un appareil à base de blanc d'œuf et de sucre glace à ne pas confondre avec un glaçage royal ou blanc.

Voir aussi